Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel GdF Suez Grand Prix) van 2010 vond plaats van 5 tot en met 11 juli 2010 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 16e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

In het enkelspel wist de als zevende geplaatste thuisspeelster Ágnes Szávay de vierde enkelspeltitel uit haar carrière binnen te halen. Zij versloeg net als in de vorige editie van het toernooi in de finale de Zwitserse Patty Schnyder. Het was de eerste titel van het seizoen voor Szávay.

In het dubbelspel won het als tweede geplaatste duo Timea Bacsinszky en Tathiana Garbin de finale van het als eerste geplaatste duo Sorana Cîrstea en Anabel Medina Garrigues in twee sets.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Boedapest 2010
Boedapest